Il campionato Europeo Velocità 1989 è stato la nona edizione della competizione motociclistica Europea.

Stagione 
La conformazione del campionato rimane la stessa per il settimo anno consecutivo, con le classi in gara che restano: la 80, la 125, la 250, la 500 ed i sidecar.

Nella classe 80 i piloti spagnoli José Saez e Jaime Mariano concludono il campionato appaiati ad 80 punti. Il titolo va a Mariano in virtù del maggior numero di gare vinte rispetto al connazionale. Terzo, più staccato, il tedesco Stefan Kurfiss che porta a termine tutte le prove previste conquistando sempre punti. Nella classe 125 l'italiano Gabriele Debbia, su Aprilia, vince cinque delle prime sette gare per poi amministrare il vantaggio sul compagno di marca Alessandro Gramigni che chiude secondo a poco meno di venti punti. Terzo, a poche lunghezze da Gramigni, si classifica Dirk Raudies su Honda. Il titolo della classe 250 va ad Andrea Borgonovo, su Aprilia, che vince tre prove e sopravanza di tredici punti Marcellino Lucchi. Al terzo posto, anch'egli su Aprilia, troviamo l'austriaco Engelbert Neumaier.

Lo svedese Peter Lindén vince il titolo della classe 500 con ventitré punti sul tedesco Hans-Jörg Butz. Terzo, poco distante dal secondo posto, si classifica  Rachel Nicotte in sella ad una Chevallier. Nei Sidecar, per soli quattro punti e senza vittorie nei singoli Gran Premi, vince la coppa composta da Ralph Bohnhorst e Thomas Böttcher; secondi i britannici Barry e David Smith.

Calendario

Sistema di punteggio

Le classi

Classe 80 
Fonte:

Classe 125 
Fonte:

Classe 250 
Fonte:

Classe 500 
Fonte:

Classe sidecar 
Fonte:

Nella tabella sottostante, dove non indicata la nazionalità del passeggero si intende uguale a quella del pilota.

Note

Collegamenti esterni 
 

1989
Serie e competizioni motoristiche nel 1989